Droga krajowa nr 66 (Czechy)
 Droga krajowa nr 66 (Polska)
 Droga krajowa nr 66 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 66 (Węgry)